

Chimica 
 VX – gas nervino

Codici 
 VX – codice vettore IATA di ACES Colombia
 VX – designazione degli squadroni della US Navy per Experimental Squadron, Development Squadron e Air Test and Evaluation Squadron

Informatica 
 VX – Virus eXchange, sito per lo scambio di virus

Musica 
 VX – gruppo musicale statunitense

Altro 
 VX – standard di videoregistrazione